Bothriembryon naturalistarum är en snäckart som beskrevs av Wilhelm Kobelt 1901. Bothriembryon naturalistarum ingår i släktet Bothriembryon och familjen Bulimulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
naturalistarum